Чемпіонат Італії з футболу 1921—1922 — 21-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. У чемпіонаті брали участь 47 команд. Матчі проходили з 2 жовтня 1921 по 28 травня 1922. Переможцем турніру вперше став Новезе.

Попередня кваліфікація

Венето

Тоскана

Кваліфікація

П'ємонт

Лігурія

Ломбардія 
Група A

Група В

Група С

Група D

Фінальна стадія

Венето

Емілія-Романья 
Група A

Група В

Фінальний раунд

Тоскана

Півфінали

Група A

Група В

Плей-оф

Національний фінал 

|}

Перегравання

|}

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1922
Італія
Італія